Káli
 Káli hindu istennő
 Káli, családnév
Kali
 Kali, a Csillagkapu című sorozat szereplője
 Carlos Manuel Gonçalves Alonso angolai labdarúgó, Kali néven ismert
 Kali ázsiai harcművészet
 Kali hindu démon

Lásd még:
 Kalisz, hettita királyné
 Kali (egyértelműsítő lap)